In 1990/91 werd het 53ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Bordeaux, Best en Nice degradeerden vanwege financiële problemen, hoewel geen van de drie clubs op een degradatieplaats eindigde.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

Doelpunten

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1990/91 uitkwamen in de Division 1.

Olympique Marseille

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Marseille, die in het seizoen 1990/91 onder leiding van trainer-coach Tomislav Ivić voor de zevende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en zo de titel prolongeerden.

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1990/91